Arifrone – re di Atene
 Arifrone di Sicione – poeta greco antico
 Arifrone – padre di Santippo e nonno di Pericle
 Arifrone – figlio di Santippo e fratello di Pericle